Gluhov [glúhov] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Глу́хов, ukrajinsko Глу́хов).

 Aleksej Vladimirovič Gluhov (*1984), ruski hokejist.
 Andrej Jevgenjevič Gluhov (*1952), ruski rogist.
 Fjodor Dimitrijevič Gluhov (1906—1943), ruski podčastnik, heroj Sovjetske zveze.
 Mihail Ivanovič Gluhov (1893—1947), ruski (sovjetski) general.
 Mikola Volodimirovič Gluhov (*1949), ukrajinski inženir, župan mesta Kremenčuk.
 Konstantin Gluhov (*1980), latvijsko-ruski mojster borilnih veščin (K-1).
 Vadim Aleksejevič Gluhov (1965—2011), ruski kitarist.
 Vladimir Semjonovič Gluhov (1813—1894), ruski fizik.

Drugo 

 nekdanje (rusko) ime za ukrajinsko mesto Gluhiv.